Alexis Ryan (18 augustus 1994) is een Amerikaanse wielrenster.

In de jeugdcategorieën won Ryan diverse nationale titels op de mountainbike, in het veldrijden, op de baan en op de weg. Op haar zeventiende maakte ze haar debuut bij het Amerikaanse Team Tibco. In 2014 en 2015 reed ze voor UnitedHealthcare en vanaf 2016 komt ze uit voor Canyon-SRAM. In 2017 won ze het jongerenklassement van de Women's Tour Down Under en ze won de bolletjestrui in de Boels Ladies Tour 2017. Op 9 maart 2018 won ze de Drentse 8 van Westerveld.

Palmares

2017
 Jongerenklassement Women's Tour Down Under
 Bergklassement Boels Ladies Tour
 Strijdlustigste renster etappe 5
2018
Drentse 8 van Westerveld

Wiles